Царфати или Царефати (евр. «француз») — прозвание многих евреев-выходцев из Франции. Преимущественно оно утвердилось за членами двух семей, известных под именем Царфати: сефардской и французской.

  (1863—1900) — итальянский профессор, писатель и поэт.
  (XV век) — талмудист.
 Царфати, Самуил (XVII век) — талмудист.

См. также 
 Сарфатти

Примечания